Peter Römer (Amsterdam, 15 september 1952) is een Nederlandse acteur, televisieproducent en -regisseur, alsook schrijver en scenarioschrijver.

Carrière 
Römer begon zijn carrière als acteur bij toneelgroep Centrum. Naast het toneel speelde hij ook vele rollen op televisie, waaronder Marius in Pagnol (Willy van Hemert) en de serie Dagboek van een herdershond. Ook speelde hij in de films Pastorale 1943 en Dokter Pulder zaait papavers van Bert Haanstra. Voor Centrum schreef hij een zestal toneelstukken, waaronder Het leven lacht je toe en Escolette Ay Ay Ay. Na 1985 speelde, schreef en regisseerde hij voornamelijk voor televisie. Hij schreef onder andere het scenario van de televisieseries De Brekers, De kip en het ei en Baantjer, waar hij ook twaalf jaar de producent van was. In de serie De kip en het ei speelde hij samen met zijn vader Piet, Joop Doderer, Karin Bloemen, Andrea Domburg en Ricardo Sibelo. Van 1990 tot 2010 was hij als Hoofd Drama en Creative Director verbonden aan achtereenvolgens John de Mol Producties en Endemol Nederland.

Römer zette als bewerker van de televisieafleveringen de Baantjer boekenreeks voort. De eerste twee titels waren: De Cock en de onzichtbare moordenaar en De Cock en de moord in het circus met als basis de scripts die gebruikt waren voor de televisieseries. In 2019 schreef hij mee aan de filmscenarios van de bioscoopfilm: Baantjer het Begin.

Persoonlijk
Peter Römer is de zoon van acteur Piet Römer. Zijn dochter Nienke en zoons Thijs en Job zijn ook acteurs.

Stamboom van de artiestenfamilie Römer

Externe link
 

Nederlands acteur
Nederlands televisieproducent
Nederlands televisieregisseur
Nederlands scenarioschrijver
Nederlands schrijver